Pyzjova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Alevtina Dmitrijevna Pyzjova (1936-2021) - Russische schilder (naïeve kunst)
 Olga Ivanovna Pyzjova (1894-1972) - Sovjet theater- en filmactrice, lerares en regisseur